Финал чемпионата Европы по футболу 1960 года — финальный матч чемпионата Европы, который прошёл 10 июля 1960 года на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. В матче приняли участие сборные СССР и Югославии. Чемпионами стали игроки сборной СССР, обыграв сборную Югославии в дополнительное время со счётом 2:1. Эта победа сборной СССР является её лучшим достижением на первенствах Европы.

Кратко об игре

Ход матча

Перед игрой 
Матч состоялся 10 июля 1960 года в Париже. В тот день шёл мелкий дождь, и в результате футбольное поле размокло, что серьёзно усложнило задачу игрокам.

Составы 
Советская команда не изменила состав по сравнению с предыдущей игрой против Чехословакии. В свою очередь, югославы провели кардинальные изменения в составе: в ворота встал Благоя Видинич, который заменил неудачно игравшего Милутина Шошкича. Также состав покинули центральный защитник Бранко Зебец и нападающий Томислав Кнез. Это, однако, стало серьёзным усилением югославской команды.

Первый тайм 
Как только Милан Галич разыграл мяч в центре поля, югославы начали атаковать. К десятой минуте они завладели территориальным и игровым преимуществом, уверенно контролировали мяч и играли точнее в пас. К этому времени вырисовались тактические схемы команд. Сборная СССР играла по схеме 3-2-5, югославы использовали схему 3-3-4, причём последние перераспределили обязанности игроков. Так, Драгослав Шекуларац стал играть на месте правого крайнего (в матче с Францией он был оттянутым форвардом), а Желько Матуш перешёл в полузащиту.

В обороне югославы использовали принцип персональной опеки, в нападении они на высоких скоростях маневрировали и запутывали защитников. Нарушали правила и те, и другие игроки, причём югославы часто грубили. Сборная СССР также использовала принцип персональной опеки в обороне, но для атаки использовала широкий фронт и применяла фланги. Игра строилась через длинные продольные передачи, большинство из которых были неточными из-за погоды и повышенной нервозности игроков.

Первый опасный момент создали югославы — на левом фланге Матуш отдал пас Боре Костичу, тот на лицевой адресовал мяч Галичу, и тот пробил в верхний угол ворот, но Лев Яшин парировал мяч на угловой. Вскоре тот же Костич, обыграв Игоря Нетто, из выгодного положения пробил прямо в Яшина. На 17-й минуте югославы могли открыть счёт: Дражан Еркович и Милан Галич, воспользовавшись сильной передачей с фланга, в падении пытались пробить в ворота, но никто не попал по мячу. Также советская команда могла открыть счёт в игре — Михаил Месхи, обыграв защитника, умудрился упустить мяч за лицевую. Затем разыгрывали комбинацию Виктор Понедельник и Юрий Воинов, и только последний неточный пас помешал советским игрокам нанести удар по воротам.

На 22-й минуте примерно в 25 метрах от ворот Нетто нарушил правила, и югославы заработали штрафной. Костич резаным ударом обвёл стенку из игроков сборной СССР, но Яшин отбил и этот удар. Югославские игроки стали реже бить с дальних дистанций, пытаясь прорваться к выгодному положению, но сборная СССР пресекала атаки югославов. Шанс открыть счёт был у Славы Метревели, который прорывался после помощи Валентина Иванова, но в броске Благоя Виденич спас ворота югославов.

И всё же югославы за пять минут до конца тайма открыли счёт: Дражан Еркович с правого фланга начал бежать к воротам СССР вдоль боковой линии. Анатолий Маслёнкин, защитник сборной СССР, поднял руки вверх и остановился, пытаясь показать, что мяч ушёл за боковую линию. Невнимательностью Маслёнкина воспользовался Еркович и навесил на линию штрафной площадки, куда в этот момент прибежал Милан Галич. Галич на большой скорости отправил мяч в ворота. Счёт стал 1:0. В оставшиеся пять минут югославы тщетно пытались удвоить преимущество.

Второй тайм 
Вторая половина матча началась в ещё более быстром темпе, но на сей раз инициатива перешла к советским игрокам. На пятой минуте второго тайма Валентин Бубукин на высокой скорости промчался к воротам противника и пробил с 25 метров. Виденич отбил мяч влево, спасая ворота, но набежавший Слава Метревели затолкал мяч в сетку ворот и сравнял счёт. 1:1, и советские игроки усиливают натиск на ворота. На 53-й минуте снова Михаил Месхи не забивает гол: секундная пауза позволяет Желько Перушичу выбить мяч на угловой. На 70-й минуте Анатолий Крутиков из выгодного положения бил по воротам, мяч угодил в защитника югославов, и если бы не реакция Виденича, югославы бы пропустили и второй мяч. Вскоре пробивал штрафной удар Юрий Войнов, но Виденич отбил и этот мяч. Наконец, на 87-й минуте ошибка югославов едва не стоила им гола в свои ворота — Валентин Иванов откровенно простил югославов, не попав с 4 метров по воротам.

Дополнительное время 
Согласно регламенту было назначено дополнительное время — 30 минут. Темп игры оставался высоким, но мяч долго находился на половине поля югославов. На 112-й минуте советские игроки, осаждавшие ворота Виденича, добились своего — прорывавшийся по правому флангу Слава Метревели перебросил мяч на Михаила Месхи, тот навесил в штрафную площадь, и Виктор Понедельник в прыжке головой отправил мяч в ворота югославов. 2:1, и сборная СССР одержала победу в финале первого чемпионата Европы по футболу.

Интересные факты 

 Через 10 лет в ворота сборной СССР на матче чемпионата мира в Мексике уругвайцы забили точно такой же гол, как и югославы.
 Сборная СССР установила своеобразный рекорд: она стала чемпионом Европы, сыграв всего 4 матча (матчи с Испанией не игрались, испанцам присудили техническое поражение).
 Долгое время считалось, что видеозапись матча была утеряна, как и радиорепортаж Николая Озерова. Однако запись матча, начиная с 7-й минуты и включая дополнительное время, была найдена в архивах главным редактором канала «НТВ-ПЛЮС Классика» Борисом Новаковским в 2010 году и передана в УЕФА.

Примечания

Ссылки 
 «Низкий поклон шестидесятникам!», Летопись Акселя Вартаняна
 Почётная победа. Победная точка. Мы победили!
 Впереди Европы всей
 

1960
Финал
Июль 1960 года
События 10 июля
Матчи сборной СССР по футболу
Матчи сборной Югославии по футболу
Футбол в СССР в 1960 году
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 1960 году
Международные соревнования по футболу во Франции